María Amalia de Sajonia (en alemán: Maria Amalia von Sachsen, en polaco: Maria Amalia Wettyn; Dresde, 24 de noviembre de 1724-Madrid, 27 de septiembre de 1760) fue princesa de Sajonia y de Polonia, por nacimiento, y reina consorte de Nápoles y Sicilia (1737-1759) y de España (1759-1760), por su matrimonio con el rey Carlos III. Fue madre del rey Carlos IV de España.

Biografía 
Fue hija de Federico Augusto II, príncipe elector de Sajonia y después rey de Polonia y gran duque de Lituania (como Augusto III); y de la archiduquesa María Josefa de Austria, hija de José I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Con apenas catorce años contrajo matrimonio con Carlos, entonces rey de Nápoles y Sicilia, que era el hijo primogénito del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, Isabel Farnesio. A pesar de que se trataba de un matrimonio concertado, Amalia y Carlos se mantuvieron muy unidos, y el rey, al enviudar, no volvió a contraer matrimonio. La boda se celebró por poderes en el Palacio de Dresde, en Sajonia, el 9 de mayo de 1738 y la celebración fue en Nápoles el 9 de junio de ese año. 

En 1759 falleció el rey Fernando VI de España, hermano de Carlos, sin descendencia, y Amalia acompañó a su esposo a España para ocupar el trono. A la reina María Amalia se le debe la introducción en España de la costumbre navideña del belén o "nacimiento" de origen napolitano.

En septiembre de 1760, apenas dos años después de su llegada a España, María Amalia murió a causa de una tuberculosis. Carlos III señaló: "En 22 años de matrimonio, éste es el primer disgusto serio que me da Amalia".

Descendencia 
 María Isabel Antonia (6 de septiembre de 1740-31 de octubre de 1742), infanta de España. Murió en la infancia.
 María Josefa Antonia (20 de enero de 1742-3 de abril de 1742), infanta de España. Murió en la infancia.
 María Isabel Ana (30 de abril de 1743-5 de marzo de 1749), infanta de España. Murió en la infancia.
 María Josefa Carmela (6 de julio de 1744-8 de diciembre de 1801), infanta de España. Figura importante en el cuadro de Goya, La familia de Carlos IV. Murió sin descendencia.
 María Luisa (13 de junio de 1745-15 de mayo de 1792), infanta de España. Casada con Leopoldo II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico; con descendencia.
 Felipe Antonio (13 de julio de 1747-6 de diciembre de 1777), infante de España y duque de Calabria. Fue excluido de la sucesión al trono de España y al de Nápoles debido a su condición de deficiente mental.
 Carlos IV (11 de noviembre de 1748-19 de enero de 1819), rey de España. Casado con María Luisa de Parma, princesa de Parma; con descendencia.
 María Teresa Antonia (2 de diciembre de 1749-2 de marzo de 1750), infanta de España. Murió en la infancia.
 Fernando I (12 de enero de 1751-4 de enero de 1825), rey de las Dos Sicilias. Casado con María Carolina, archiduquesa de Austria; con descendencia.
 Gabriel (11 de mayo de 1752-23 de noviembre de 1788), infante de España. Casado con Mariana Victoria de Braganza, infanta de Portugal, aunque murió joven (antes que su padre, lo que fue devastador para Carlos III, que falleció poco después) de viruela como su mujer; le sobrevivió solo un hijo.
 María Ana (3 de julio de 1754-11 de mayo de 1755), infanta de España. Murió en la infancia.
 Antonio Pascual (31 de diciembre de 1755-20 de abril de 1817), infante de España. Casado con María Amalia de Borbón, infanta de España; sin descendencia.
 Francisco Javier (15 de febrero de 1757-10 de abril de 1771), infante de España. Murió sin descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Diccionario Biográfico. Real Academia de la Historia María Amalia de Sajonia
 

Reinas consortes de Sicilia
Casa de Borbón en España
Nacidos en Dresde
Reinas consortes de España del siglo XVIII
Sobrevivientes de viruela
Sepultados en el Panteón de los Reyes
Infantas de España por matrimonio
Fallecidos en Madrid